Jabuka je lahko:
 Jabuka, Foča (Bosna in Hercegovina)
 Jabuka, Pančevo (Srbija)
 Jabuka, Prijepolje (Srbija)
 Jabuka, Hrvaška
 Jabuka, Kolašin (Črna gora)
 Jabuka, Pljevlja (Črna gora)
 Jabuka (otok)